Nye může být:

 Nye County – okres ve státě Nevada v USA

příjmení
 Bill Nye (* 1955) – americký popularizátor vědy
 Joseph Nye (* 1937) – americký politolog